Гісії Кінурійські — давньогрецьке місто в Арголіді.
 Гісії Беотійські — давньогрецьке місто в Беотії.